Pieter Smits Janszoon (1714-1784), schout van Ammerstol, Berkenwoude, Heeraertsberg en Bergambacht
Pieter Janszoon Smits (1767-1859), schout en burgemeester van Bergambacht, hoogheemraad en dijkgraaf Krimpenerwaard
Pieter Smits (Engelandvaarder), Engelandvaarder